Томас Алан «Том» Хершмиллер (; ) — канадский гребец, выступавший за сборную Канады по академической гребле в период 1997—2004 годов. Серебряный призёр летних Олимпийских игр в Афинах, чемпион мира, победитель этапов Кубка мира и Королевской регаты Хенли. Также известен как врач, ортопедический хирург.

Биография 
Томас Хершмиллер родился 6 апреля 1978 года в городе Комокс провинции Британская Колумбия.

Заниматься академической греблей начал в 1993 году во время учёбы в Брентвудском колледже в Милл-Бее. Позже учился в Принстонском и Сиднейском университетах, получив степень доктора медицины.

Дебютировал в гребле на международной арене в 1997 году, став пятым в восьмёрках на молодёжном Кубке наций в Милане.

В 1998 году вошёл в основной состав канадской национальной сборной, в восьмёрках выступил на этапе Кубка мира в Люцерне и на чемпионате мира в Кёльне.

В 1999 году в той же дисциплине был четвёртым и пятым на этапах Кубка мира в Вене и Люцерне соответственно, тогда как на домашнем мировом первенстве в Сент-Катаринсе сумел квалифицироваться лишь в утешительный финал В и расположился в итоговом протоколе соревнований на восьмой строке.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее — попасть здесь в число призёров не смог, показав в восьмёрках итоговый седьмой результат.

После сиднейской Олимпиады Хершмиллер остался в составе гребной команды Канады на ещё один олимпийский цикл и продолжил принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 2001 году в восьмёрках он финишировал шестым на чемпионате мира в Люцерне.

В 2003 году в безрульных четвёрках одержал победу на этапе Кубка мира в Люцерне и на мировом первенстве в Милане.

Выиграв этап Кубка мира 2004 года в Мюнхене, благополучно прошёл отбор на Олимпийские игры в Афинах. На сей раз программе четвёрок без рулевого в решающем заезде пришёл к финишу вторым позади команды из Великобритании и тем самым завоевал серебряную олимпийскую медаль. Вскоре по окончании этих соревнований принял решение завершить карьеру профессионального спортсмена.

Впоследствии работал по медицинской специальности, стал практикующим ортопедическим хирургом.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Томас Хершмиллер  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) Канады
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2000 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2004 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Чемпионы мира по академической гребле
Выпускники Принстонского университета
Выпускники Сиднейского университета